Ви́ктор Семёнович Вахшта́йн (род. 1981, Пенза, СССР) — российский социолог, специалист по социальной теории и микросоциологии. Кандидат социологических наук (2007). Декан факультета социальных наук МВШЭСН, заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии и декан философско-социологического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), руководитель Центра социологических исследований РАНХиГС и Международного центра современной социологической теории МВШСЭН.

Биография 
Родился 23 января 1981 года в Пензе.

В 2002 году окончил программу специалитета факультета психологии Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского и переехал в Москву. В 2003 году получил степень магистра социологического факультета Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), в том же году окончил аналогичную программу в Манчестерском университете. В 2007 году окончил аспирантуру в Высшей школе экономики (ВШЭ) и там же под научным руководством доктора социологических наук А. Ф. Филиппова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук по теме «Теория фреймов как инструмент социологического анализа повседневного мира» (специальность 22.00.01 — теория, методология и история социологии); официальные оппоненты — доктор социологических наук Н. Л. Полякова и кандидат социологических наук А. В. Колосов; ведущая организация — ИНИОН РАН.

С 2011 года — главный редактор журнала «Социология власти». Декан факультета социальных наук МВШЭСН, заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии и декан философско-социологического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), руководитель Центра социологических исследований РАНХиГС и Международного центра современной социологической теории МВШСЭН.

22 апреля 2022 года Минюст России внёс Вахштайна в список СМИ — «иностранных агентов».

Научная деятельность 
Является специалистом в таких областях, как социологическая теория, социология повседневности, виртуализация общества, акторно-сетевая теория, фрейм-анализ. Автор статей в научных журналах и нескольких книг. В 2015 году книга Вахштайна номинировалась на премию «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке (в гуманитарном блоке). Вахштайн выступал с докладами на международных конференциях по социологии, в том числе в качестве спикера конференции TEDxNovosibirsk (2017).

Оценки научной деятельности 

Идеи и научный подход В. Вахштайна часто вызывают споры и неприятие со стороны некоторых представителей научного сообщества. Примером может служить дискуссия в политическом клубе Polit.ru о лекции, в которой В. Вахштайн сформулировал проблему ограниченности методов социологии в применении к некоторым социальным сущностям, таким как научное знание и социология науки. Лекция подверглась критике. Обзор дискуссии дан в опубликованной впоследствии в «Журнале социологии и социальной антропологии» рецензии на книгу Вахштайна, в которой эта проблематика обсуждается опять, в том числе в применении к прикладным социологическим исследованиям. По мнению независимого исследователя-социолога А. А. Михайловой (Вильнюс), «книга останется в истории российской социологии как интересный эксперимент, полемический вызов коллегам-теоретикам и одновременно — просветительский десант в область конкретных прикладных исследований», а умышленно острополемический стиль работ Вахштайна призван вовлечь коллег в теоретическую дискуссию (такую, как на страницах журнала «Социологическое обозрение»).

Публикации и научные труды

Книги 

 
 
 Вахштайн В. С. Воображая город. Введение в теорию концептуализации. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 576 с. — (Studia urbanica) ISBN 978-5-4448-1761-2

Статьи

Публичные лекции и интервью 

 Лекции Виктора Вахштайна // Сайт проекта «ПостНаука»
 Популяризация науки: от просвещения к мракобесию. Виктор Вахштайн
 Виктор Вахштайн: «Нас интересует, пойдут ли люди на баррикады». Известный социолог о новой публичности, торговле мировоззрением, чистке научного языка, о причинах миграции и сокращении эмиграции // Новая газета. — 2019. — 6 августа.
 Компьютерные игры: Взгляд социолога. Виктор Вахштайн — о том, как виртуальный мир взаимодействует с миром повседневности // Сайт проекта «Арзамас»
 «Перемирие: В чум пришла большая вода»: Интервью социолога Виктора Вахштайна — о том, как пандемия изменила риторику власти и оппозиции в России // Meduza. — 2020. — 4 июля.

Примечания 

Социологи России
Выпускники Московской высшей школы социальных и экономических наук
Выпускники Высшей школы экономики
Выпускники Манчестерского университета
Выпускники Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета
Преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Люди, признанные в России СМИ — «иностранными агентами»